La província de Tambov (en rus Тамбо́вская о́бласть, Tambóvskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Uvàrovo